Reignac (Żyronda) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Reignac (Charente) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes